Mahaut de Lacy (ou Mathilde de Lacy, ou Maud(e) de Lacy) peut se référer à plusieurs personnalités médiévales anglaises :
 Mahaut de Lacy (1223-1289), fille de John de Lacy et de Marguerite de Quincy, épouse de Richard de Clare ;
 Mahaut de Lacy (1230-1304), fille de Gilbert de Lacy et d'Isabelle Bigot, épouse de Geoffroy de Geneville.